«The Amazing Spider-Man 2» ( (выпущенная как «Spider-Man 2» в Северной Америке)) — Game Boy-игра, выпущенная в 1992 году Acclaim Entertainment. Игра разрабатывалась Bits Studios.

Сюжет 
Суперзлодеи (Хобгоблин, Ящер, Гравитон, Карнаж, и Мистерио создали злого клона Человека-паука для ограбления банков. Настоящий Человек-паук должен выследить самозванца, победить негодяев и восстановить своё доброе имя.

Геймплей 
Игра отличается от оригинальной игры «The Amazing Spider-Man. Тем не менее Человек-паук также должен собирать различные предметы, расположенные на каждом уровне, для решения головоломок и победить всех врагов и боссов.

Отзывы критиков

Примечания

Ссылки 
 

Игры о Человеке-пауке
Игры для Game Boy
Игры только для Game Boy
Продолжения компьютерных игр
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, разработанные в США